Rheinbahn (onderneming), een vervoersorganisatie in Düsseldorf en omgeving
 Rheinbahn (Baden), een spoorlijn van Mannheim over Karlsruhe en Rastatt naar Roeschwoog
 Nassauische Rheinbahn, een spoorlijn van Wiesbaden naar Oberlahnstein